Kormos ist der Familienname folgender Personen:

 Diana L. Kormos-Buchwald (* 1956), israelisch-US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Gyula Kormos (1911–1980), ungarische Feldhockeyspielerin
 László Kormos (* 1986), ungarischer Fußballspieler
 Peter Kormos (* 1959), kanadischer Politiker
 Theodor Kormos, ungarischer Wirbeltierpaläontologe
 Villő Kormos (* 1988), ungarische Wasserspringerin